L'ultima crociata – album di Fausto Amodei del 1974
 L'ultima crociata (Mihai Viteazul) – film del 1971 diretto da Sergiu Nicolaescu
 Indiana Jones e l'ultima crociata – film del 1989 diretto da Steven Spielberg
 Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure – avventura grafica del 1989, basata sull'omonimo film
 L'ultima crociata. Quando gli ottomani arrivarono alle porte dell'Europa – saggio del 2007 di Arrigo Petacco
 Il ritorno del Cavaliere Oscuro – L'ultima crociata – storia a fumetti con protagonista Batman